Rushville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rushville (Illinois)
Rushville (Indiana)
Rushville (Missouri)
Rushville (Nebraska)
Rushville (New York)
Rushville (Ohio)
West Rushville